Eutomostethus är ett släkte av steklar som beskrevs av Eduard Enslin 1914. Eutomostethus ingår i familjen bladsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladsteklar
Eutomostethus